Gafni ist der Familienname folgender Personen:

 Elchanan Gafni (1916–2010), israelischer Journalist und Diplomat
 Mosche Gafni (* 1952), israelischer Politiker
 Shraga Gafni (1926–2012), israelische Schriftstellerin